Die Liste der deutschen Fußballspieler der Olympia-Auswahlmannschaften enthält alle 150 Spieler, die mindestens ein Spiel für eine der Olympia-Auswahlmannschaften zwischen ihrem ersten offiziellen Länderspiel 1982 und 2021 (Stand: 11. Oktober 2021) bestritten haben. 49 Spieler erzielten 100 Tore.

Es werden die Anzahl ihrer Spiele/Tore, der Zeitraum bzw. Spieljahr der Einsätze sowie die Vereine von denen die Spieler abgestellt wurden, angeführt. Zusätzlich ist es möglich, alle Spieler nach Anzahl ihrer Einsätze, der Vereinszugehörigkeit und dem Jahr des ersten Einsatzes zu sortieren.

!
Olympiaauswahlspieler, Deutschland
Deutsche Fußballnationalmannschaft